Почётный знак «За заслуги в освобождении Австрии» () — государственная награда Австрии, учреждённая 27 января 1976 года Федеральным Законом № 79/1976.

Присуждается активным участникам сопротивления нацизму, способствовавшим освобождению Австрии.

Награждение производится Федеральным Президентом Австрии по предложению федерального канцлера. Допускаются посмертные награждения.

По состоянию на 2004 год произведено около 4500 награждений.

Степени 
Почётный знак имеет одну степень

Описание награды 
Знак изготавливается из посеребренной бронзы и имеет форму правильного круга, окаймлённого по окружности выпуклым бортиком.

На аверсе надпись в три строки «Für / Österreichs / Befreiung» (За освобождение Австрии). На реверсе государственный герб Австрийской Республики.

К ушку знака крепится лавровая ветвь из посеребренной бронзы.

Знак носится на левой стороне груди на ленте красного цвета с белой полосой посередине.

См. также 
 Награды Австрии

Примечания

Ссылки 
 Bundesgesetzblatt 22/1976  (PDF; 172 кБ) 
 Decorations of Honour of the Republic of Austria  
 Bundesauszeichnungen und militärische Auszeichnungen  

Награды Австрии